Łyse est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Łyse, dans le powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Łyse, chef-lieu de cette gmina
 du village de Łyse, dans la voïvodie de Podlachie